Gorniak Uczały – klub hokeja na lodzie
 Gorniak Uczały – klub piłki nożnej